Smolanka est le nom de :

Toponymie
en Pologne
 Smolanka, village de la voïvodie de Mazovie
 Smolanka, village de la voïvodie de Podlachie
 Smolanka, village de la gmina de Sępopol du powiat de Bartoszyce dans la voïvodie de Varmie-Mazurie,